Кайтаярви — лимноним:

 Кайтаярви — озеро в Суоярвском районе Республики Карелии.
 Кайтаярви — озеро в Лоухском районе Республики Карелии.
 Кайтоярви — озеро в Суоярвском районе Республики Карелии.

Примечания